Ги Ибелин () — имя нескольких представителей средневекового феодального рода Ибелинов:

 Ги Ибелин (коннетабль Кипра)
 Ги Ибелин (епископ Лимасола)